Національний дивізіон Молдови 2020-21 () — 30-ий сезон чемпіонату Молдови з футболу. Чемпіонський титул вшосте поспіль здобув Шериф.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Інформація на uefa.com 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 

2020-21
Молдова
Молдова
2020 у молдовському спорті
2021 у молдовському спорті